Il toponimo Malinao può riferirsi a diverse località delle Filippine:
Malinao, municipalità della Provincia di Aklan
Malinao, municipalità della Provincia di Albay
Malinao, stratovulcano quiescente delle Filippine nella Provincia di Albay